Codi de conducta (reglament), reglamentació interna d'una associació dirigida a regular la conducta dels seus socis.
 Codi de conducta (no escrit), normes no escrites que segueixen i respecten els membres d'un grup humà i per les que es reconeixen entre ells.
 Codi de conducta d'empresa, document de tipus ètic realitzat per una empresa al que promet públicament ajustar la seua pròpia conducta.